Llista d'esdeveniments, segons el calendari actual:

Llista condensada d'aniversaris històrics:

Vegeu també 
 Altres calendaris: 
 calendari gregorià
 calendari musulmà
 Calendari hindú
 Calendari japonès
 Calendari hebreu
 Calendari xinès
 :Categoria:Calendaris
 Història
 Calendari
 Segle
 Any

esdeveniments
Efemèrides